M11 oder M 11 steht für:
 Messier 11, offener Sternhaufen im Sternbild Schild
 eine sporadische Gruppe im mathematischen Gebiet der Gruppentheorie
 Carro Armato M11/39, italienischer Panzerkampfwagen
 M11, Linie der Berliner Omnibusse (Metro-Bus), siehe Berliner Verkehrsbetriebe #Omnibus 
 M11 (Metro Istanbul), Linie der Metro Istanbul
 M11, bestimmter Unterlagen-Typ zur Kultur von Apfel-Hochstämmen, siehe Unterlage (Pflanzen)
 M11, Pistolenmodell in den US-amerikanischen Streitkräften, siehe SIG Sauer P228
 Muutos 2011, finnische Kleinpartei

Autobahnen und Fernstraßen:
 M11 (Armenien)
 M11 (Belarus)
 M11 motorway (Großbritannien)
 M11 motorway (Irland)
 M11 (Malawi)
 M-11 (Michigan) (Vereinigte Staaten)
 M11 (Russland)
 M 11 (Ukraine)
 Autópálya M11 (Ungarn)

M-11 steht für:
 Schwezow M-11, luftgekühlter Fünfzylinder-Sternmotor aus sowjetischer Fertigung
 M-11, Exportversion der chinesischen ballistischen Rakete DF-11

Siehe auch:
 11M

M11